De Rally van Corsica 1983, formeel 27ème Tour de Corse - Rallye de France, was de 27e editie van de rally van Corsica en de vijfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1983. Het was de 116e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vond plaats in Ajaccio.

Verslag 
In hoop op een betere aansluiting te vinden op het asfalt, besloot Audi de quattro A2 in Corsica te laten debuteren. Dit was de eerste versie van de quattro die de nieuwe Groep B reglementen nastreefden, waar diens voorganger meer een interim versie was. De auto was hoe dan ook nog steeds niet opgewassen tegen de prestaties van Lancia's Rally 037, die met hun rijders het asfaltevenement domineerden. Daarnaast waren de Audi's lang niet zo betrouwbaar; Hannu Mikkola en Michèle Mouton vielen beide uit, terwijl Markku Alén, Walter Röhrl, Adartico Vudafieri en Attilio Bettega voor een Lancia top 4 zorgden. Dit was Bettega's eerste WK-rally sinds zijn ongeluk tijdens deze rally een jaar eerder, waarbij hij zijn beide benen brak. Ook Opel debuteerde in de vorm van de Manta 400 hun nieuwe wapen, waarmee het echter nog niet kon overtuigen.

Programma

Resultaten 

 Noot: Auto's ingedeeld in de klasse Groep 4 waren niet gerechtigd punten te scoren.

Statistieken

Klassementsproeven 

 Noot: Namen en lengtes van klassementsproeven 6, 14, 21 en 25 zijn onbekend.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Cors
Rally van Corsica